Don Josip Radić (Kupres, 2. travnja 1965.), hrvatski katolički svećenik.

Životopis 
Don Josip je rođen u Kupresu 1965. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a zatim nastavio školovanje u Subotici, Osijeku i Zagrebu. Ekonomiju je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1989., a magistrirao iz područja ekonomskih znanosti u Osijeku 1994. godine. Nekoliko godina radio je u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza u Zagrebu kao savjetnik. Službu savjetnika u Ministarstvu obavljao je do podkraj 1997. godine. Katolički bogoslovni fakultet upisao je 1997. u Zagrebu, gdje je završio tri godine, a kao bogoslov Zadarske nadbiskupije daljnje obrazovanje nastavio je u Rijeci. Za đakona je zaređen 14. srpnja 2002. u župnoj crkvi Rođenja Marijina u Benkovcu.  Kao đakon obavljao je službu suradnika u uredu zadarskog nadbiskupa. Po rukama mons. Ivana Prenđe zaređen je za svećenika 28. lipnja 2003. u zadarskoj katedrali Svete Stošije.

OMNIA DEO - Sve Bogu 
U suradnji sa suutemeljiteljicom Jozefinom Glasnović, udanom laikinjom, majkom šestero djece, don Josip je utemeljio javno vjerničko društvo "Omnia Deo - Sve Bogu", nastalo od članova Euharistijske zajednice Srca Isusova i Marijina. Duhovnu obitelj "Omnia Deo - Sve Bogu" čine katolički svećenici, bogoslovi, redovnice te brojne obitelji. Kanonsko utemeljenje javnog vjerničkog društva OMNIA DEO Crkva je proglasila 8. lipnja 2018. u katedrali Svetoga Vida u Rijeci.

Sve je počelo 1998. godine, s jednom malom skupinom ljudi koja se okupila kao molitvena zajednica, čija je nakana bila produbiti osobni vjernički život. Iz te molitvene skupine 2002. godine javlja se nekoliko djevojaka koje žele živjeti redovničkim načinom života. Prva grupa djevojaka, Bogu posvećenih, nastanila se na području Krčke biskupije, pod duhovnim vodstvom don Josipa. Poslije nekog vremena stupili su u kontakt s krčkim biskupom mons. Valterom Županom, koji je prihvatio njihov dolazak u Krčku biskupiju. Djevojke, kojima se pridružuju i nove članice, nastavljaju živjeti Bogu posvećenim načinom života u dva ogranka –  klauzurni i otvoreni.  Dana 1. listopada 2015., na poziv riječkog nadbiskupa mons. Ivana Devčića, sestre su došle i u Riječku nadbiskupiju. 

U kolovozu 2005. godine, u župi Svetoga Lovre mučenika u Kalima, na otoku Ugljanu, započela je zajednica svećenika Srca Isusova i Marijina, po dogovoru i uz odobrenje zadarskog nadbiskupa mons. Ivana Prenđe. Nadahnuće za zajednicu bila je enciklika "Sacerdotii nostri primordia" pape Ivana XXIII., koja je izdana prigodom stogodišnjice smrti svetog Ivana Marije Vianneya.

Nagovori i duhovne obnove 
Don Josip je poznat po duhovnim nagovorima, pružanju pomoći ljudima kroz osobne duhovne razgovore te vođenju duhovnih obnova.  Njegove propovijedi i nagovori dostupni su na YouTubeu, na kanalu Omnia Deo. Nagovore se objavljuje svakoga tjedna („Svaki tjedan –  nagovor jedan“).

Izvori

Vanjske poveznice 
Medjugorje-info  Don Josip Radić
Polača Duhovna obnova Don Josip Radić
Facebook, Kraljica mira Don Josip Radić
Župa sv. Marka Križevčanina, Zagreb  Priprema za svetu ispovijed (sastavio don Josip Radić)

Hrvatski katolički svećenici
Hrvati u Bosni i Hercegovini